A Resident Evil című videójáték- és filmsorozat szereplőinek listája.

Resident Evil
Resident Evil-szereplők